

Musica 
My Love – singolo dei Wings del 1973
My Love – singolo di Zucchero Fornaciari del 1995
My Love – singolo dei Westlife del 2000
My Love – singolo di Justin Timberlake del 2006
My Love – singolo di Céline Dion del 2008
My Love – singolo di Route 94 featuring Jess Glynne del 2014
My Love – singolo di Martin Solveig del 2018
My Love – singolo dei Florence and the Machine del 2022

Televisione 
My Love (마이 러브) – serie televisiva sudcoreana del 2006